Carcharodon angustiens es una especie extinta de elasmobranquio lamniforme de la familia Lamnidae que vivió durante el Oligoceno y Mioceno, hace aproximadamente 35 a 22 millones de años.

Este tiburón se considera estrechamente relacionada con otro tiburón extinto, el megalodón (Carcharodon megalodon). Sin embargo, al igual que en el caso del megalodón, la clasificación de esta especie también es objeto de controversia. Esta especie es también conocida de los dientes fósiles y algunos centros vertebrales fosilizados. El esqueleto de tiburón está compuesto de cartílago y no huesos, y rara vez el cartílago fosiliza. Por lo tanto, los fósiles de  Carcharodon angustidens están mal preservados; la muestra mejor conservada de esta especie descubierta hasta la fecha procede de Nueva Zelanda, y son 165 dientes y alrededor de 35 centros vertebrales asociados. Los dientes de Carcharodon angustiens se caracterizan por sus coronas triangulares.

Esta especie es conocida de Georgia (EE. UU.) durante la etapa Priaboniense de la época del Eoceno (37,2-33,9 millones de años). Al igual que otras especies de Carcharodon, los fósiles de C. angustidens indican que era mucho mayor que el actual tiburón blanco (Carcharodon carcharias). Los dientes de este tiburón puede medir hasta 10,2 cm de altura máxima (longitud de la diagonal) y las vértebras más de 10,16 cm de ancho. Este tiburón se calcula que han superado los 9 metros de longitud.

Dentición 
La fórmula dental de C. angustidens es:

Referencias 

Lamnidae
Animales extintos descritos en 1843
Taxones descritos por Louis Agassiz